Élisée Trivier, explorateur français.
Marc Trivier, photographe belge.
Pierre Trivier, comédien français.

Lien externe 
 
Patronyme bourguignon